Голубевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Голубевка — деревня в Манском районе Красноярского края.
 Голубевка — упразднённое село в Белогорском районе Крыма.
 Голубевка — деревня в Елецком районе Липецкой области.

Украина 
 Голубевка — село в Изюмском районе Харьковской области.